Moritz Casimir von Bentheim-Tecklenburg ist der Name von:
* Moritz Casimir I. von Bentheim-Tecklenburg (1701–1768), Graf von Tecklenburg, Graf von Limburg und Herr zu Rheda, siehe Moritz Kasimir I. (Bentheim-Tecklenburg)
 Moritz Casimir II. von Bentheim-Tecklenburg (1735–1805), Graf von Tecklenburg, Graf von Limburg und Herr zu Rheda, siehe Moritz Kasimir II. (Bentheim-Tecklenburg)

Siehe auch:
 Moritz-Casimir zu Bentheim-Tecklenburg (1923–2014), deutscher Unternehmer
 Moritz Kasimir zu Bentheim-Tecklenburg